Польссон () — шведская фамилия. Представители:
 Польссон, Мальте (род. 1999) — шведский футболист, вратарь.
 Польссон, Самуэль (род. 1977) — шведский хоккеист, нападающий.